Filmes
Prom Night (1980), com Leslie Nielsen e Jamie Lee Curtis, traduzido no Brasil como A Morte Convida para Dançar
Hello Mary Lou: Prom Night II, sequência de  1987 
Prom Night III: The Last Kiss, sequência de 1990
Prom Night IV: Deliver us from Evil, sequência de 1992
Prom Night (2008), remake do primeiro filme, com Brittany Show, também traduzido no Brasil como A Morte Convida para Dançar

Música
"Prom Night" (single), de Jeffree Star

Desambiguação